Burger kan som auktorsförkortning betyda:

 John F. Burger
 Marius Burger
 William Carl Burger
 William Leslie Burger

Robotskapade auktorsförkortningar